Mustahelli är en klippa i Finland.   Den ligger i kommunen Fredrikshamn i landskapet Kymmenedalen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Mustahelli är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Mustahelli.

Kommentarer

Källor 

Öar i Fredrikshamn
Finländska öar i Finska viken